Obadi, kukci

Naselja u BiH:
 Obadi (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Obadi (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica